Greenfeld est un nom de famille d'origine germanique/yiddish notamment porté par :

ordre alphabétique
 Alon Greenfeld (né en 1964), joueur d'échecs israélien ;
  (1872-1956), rabbin hongrois ;
 Josh Greenfeld (1928-2018), écrivain, dramaturge et scénariste américain ;
  (né en 1964), journaliste et écrivain américain ;
  (née en 1954), historienne et sociologue américaine ;
  (né en 1962), joueur de racquetball canadien ;
  (née en 1945), femme politique israélienne.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif

en:Greenfeld